In Südkorea sind insgesamt 23 Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 19.618 ha unter der Ramsar-Konvention registriert. Im Folgenden sind alle Gebiete nach Ausweisungsdatum geordnet aufgelistet.

Weblinks 

 

 

Sudkorea

!